Preusmjeri Nacrt:Mornarica Narodnooslobodilačke vojske